Hausman ist der Name von

 Jerry Hausman (* 1946), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Michael Hausman (Filmproduzent), US-amerikanischer Filmproduzent
 Michael Hausman (Musiker), US-amerikanischer Musiker, Musikmanager, Mitbegründer von United Musicians

Siehe auch:
 Hausman-Spezifikationstest
 Hausmann, Haussmann
 Houseman
 Housman

en:Hausman